HBA steht für:
 Hansestadt Bremisches Amt 
 Heeresbekleidungsanstalt, siehe Heeresbekleidungsanstalt Brunn am Gebirge
 Heimatbund Allgäu
 Host-Bus-Adapter, eine Schnittstellenkarte zum Anschluss eines Computers an externe Netzwerke
 Hydraulischer Bremsassistent
 den internationalen IATA-Code des Flughafens Hobart International Airport auf Tasmanien, Australien
 Hygienebeauftragter Arzt, ein in Praxis- und Krankenhaushygiene fortgebildeter Arzt/ Zahnarzt/ Veterinär
 Handball Bundesliga Austria
 Schweizerischer Handballausschuss, den Vorgänger des heutigen Schweizerischen Handball-Verbandes (SHV)

HbA steht für:
 Hämoglobin A

hba steht für:
 Hamba (Sprache) (ISO-639-3-Code), eine der Bantusprachen

Siehe auch:
 Elektronischer Heilberufsausweis (eHBA)

Abkürzung